Rosay puede referirse a:
Rosay, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Rosay, comuna francesa situada en el departamento de Sena Marítimo.
Rosay, comuna francesa situada en el departamento de Yvelines.
Rosay-sur-Lieure, comuna francesa situada en el departamento de Eure.